Diese Liste der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates nennt die 52 vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Jahre 2012 verabschiedeten Resolutionen.

Siehe auch 
 Liste der UN-Missionen

Weblinks 
 Diese Liste auf der Website der des deutschen Übersetzungsdienstes der Vereinten Nationen

!Liste
!2012